Thelwall ist der Familienname folgender Personen:

 John Thelwall (1764–1834), britischer Redner und Autor
 Mike Thelwall (* 1965), britischer Informationswissenschaftler

Siehe auch:
 Thelwell